Svenne kan avse
 Svennar, nedsättande term för etniska svenskar
 Svenne (namn), ett förnamn
 Svenneklassen, en av det svenska adelsståndets tre klasser
 Sven, ett gammalt fornnordiskt substantiv med betydelsen ung man, yngling; se Sven
 Sven, titel i det medeltida Sverige på en hantverkslärling som ännu inte avlagt mästarprov och som på 1600-talet ersattes av gesäll, se gesäll
 Svenne (bok), en ungdomsroman av Per Nilsson
 Svenne tills du dör, ett musikalbum av trubaduren Lars Demian

Se även
Blatte
Sven
Sven (riddarväsen)
Svendom

Källor